За́яц:

 Зайцы () — род млекопитающих семейства зайцевых.
 Заяц — созвездие Южного полушария.
 Заяц — то же, что безбилетник.
 Заяц, или пейсмейкер — спортсмен, поддерживающий высокий темп в массовых стартах, например в лёгкой атлетике.
 Земляные зайцы () — род грызунов семейства тушканчиковых.
 «Заяц», или «Дегас» — шнява Балтийского флота России, участник Северной войны 1700—1721 годов.

Художественные произведения 
 «Заяц» — рисунок Альбрехта Дюрера (1502).
 «Заяц» — научно-фантастический рассказ Роберта Шекли (1955).

Персонажи 
 Заяц — герой серии мультфильмов «Ну, погоди!».
 Белый заяц из Инабы — персонаж японской мифологии.
 Лунный заяц — в фольклоре разных народов мира заяц или кролик, обитающий на Луне.
 Мартовский Заяц — персонаж произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
 Пасхальный заяц — пасхальный символ в культуре некоторых стран Западной Европы и США.
 Рогатый заяц — вымышленное животное.

Фамилия 
 
 Заяц, Андрей Андреевич (род. 1991) — белорусский спортсмен, боец муай-тай.
 Заяц, Андрей Иванович (род. 1971) — украинский дипломат.
 Заяц, Вадим Григорьевич (род. 1974) — украинский футболист и тренер.
 Заяц, Валентин Григорьевич (род. 1972) — украинский футболист.
 Заяц, Виктор Викторович (род. 1964) — русский писатель, художник.
 
 Заяц, Денис Архипович (1914—1941) — младший командир, Герой Советского Союза (1940).
 Заяц, Елена Евгеньевна (род. 1969) — российская шахматистка.
 Заяц, Игорь Николаевич (род. 1999) — белорусский футболист, защитник.
 Заяц, Леонард Иосифович (1890—1935) — советский белорусский политический и общественный деятель, публицист, мемуарист.
 Заяц, Леонид Константинович (род. 1958) — белорусский государственный деятель, министр сельского хозяйства и продовольствия.
 Заяц, Мария Васильевна (1912 — ?) — украинская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Заяц, Юрий Григорьевич (род. 1956) — советский шоссейный велогонщик.
Прозвище
 Плещеев, Иван Дмитриевич Заяц — русский воевода XVII века.

См. также 
 Фальшивый заяц — мясное блюдо без зайчатины.
 Заец (/, ) — сербская и украинская фамилия.
 Зайц (фамилия)
 Зайонц (фамилия)
 
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)